Leppich ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Leppich (1778–um 1819), deutscher Erfinder und Musiker
 Johannes Leppich SJ (1915–1992), römisch-katholischer Priester, Jesuit und Wanderprediger